Jméno a příjmení Josef Matoušek nosí více osob:

 Josef Matoušek starší (1876–1945) – český politik a ministr – otec následujícího
 Josef Matoušek (1906–1939) – český historik, vysokoškolský pedagog – syn předešlého
 Josef Matoušek (politik KSČ) – český a československý politik, poslanec KSČ v letech 1954–1960
 Josef Matoušek (bezpartijní politik) – český a československý politik, bezpartijní poslanec v letech 1960–1964
 Josef Matoušek (překladatel) (1885–?) – autor místopisných článků a překladatel z francouzštiny; rodák z Vilémova u Litovle
 Josef Matoušek (1925) – český genetik, specialista v oblasti živočišné imunogenetiky a genetiky hospodářských zvířat
 Josef Matoušek (1939) – český chemik

Související články 
 Matoušek